48-й чемпионат мира по санному спорту проходил с 25 по 27 января 2019 года на санно-бобслейной трассе в немецком городе Винтерберг.

Расписание

Медалисты

Медальный зачёт

Спринт (мужчины)

Одноместные сани (мужчины)

Спринт (женщины)

Одноместные сани (женщины)

Спринт (двойки)

Двухместные сани

Смешанные команды

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте FIL

2019
Спорт в Германии в 2019 году
Январь 2019 года
Международные спортивные соревнования в Винтерберге
Чемпионаты мира в 2019 году